Le Voyage dans la Lune, un film de science-fiction français écrit, produit et réalisé par Georges Méliès, et sorti en 1902 ;
 Le Voyage dans la Lune, la bande-originale du film Le Voyage dans la Lune, ressortie en salle, en version couleur, en 2012 ;
 Le Voyage dans la Lune, un opéra féerie de Jacques Offenbach, d'après le roman de Jules Verne ;
 , un parcours scénique avant-gardiste, surtout connu comme le fleuron du Luna Park à Coney Island, Brooklyn, New York.